Прімейра ліга 2006—2007 — 73-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2006—2007
Португалія
Португалія
2006 у португальському спорті
2007 у португальському спорті